Sprot, Sprott ou Sprotte sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1962), joueur écossais de football
 (1853-1929), homme politique unioniste écossais
Bert Sprotte (1870-1949), acteur allemand
 (né en 1936), catcheur professionnel canadien
 (né en 1942), physicien et professeur américain
 (né c. 1944), homme d'affaires canadien
 (1829-1909), homme d'église écossais
 (né en 1975), boxeur professionnel britannique

 (1923-2002), anatomiste américain

Toponyme

, rivière de Thuringe

, communauté de l'Alabama

Voir aussi
 (1894-1975), nouvelle de l'illustrateur canadien Seth

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme